Itterskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterskär (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 59,88, long 21,65), 
 Ytterskär, Nagu, 

Robotskapade Finlandförgreningar